Матчі Групи C групового етапу чемпіонату світу з футболу 1986 відбувалися з 1 по 9 червня 1986 року на стадіонах Леон в Леоні та Серхіо Леон Чавес в Ірапуато.

До Групи A було включено збірні СРСР, основу якої складали гравці київського «Динамо», Франції,  Угорщини та Канади. Радянські і французькі футболісти зіграли унічию в очній грі між собою та здолали решту дві команди, таким чином саме вони пройшли до стадії плей-оф, причому з першого місця вийшла збірна СРСР, що забезпечила собі кращу різницю голів завдяки розгромній перемозі 6:0 над угорцями. Збірна Канади, яка програла усі мачті у групі, фінішувала на останньому місці, а команда Угорщини посіла третє місце, утім через катастрофічну різницю голів (-7) не стала однією із чотирьох найкращих серед команд, що посіли треті місця у своїх групах.

Турнірне становище

Матчі

Канада — Франція

СРСР — Угорщина

Франція — СРСР

Угорщина — Канада

Угорщина — Франція

СРСР — Канада

Посилання 
 Чемпіонат світу 1986 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1986 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1986
Червень 1986